

Хорів — село в гміні Розьвениця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства.

Села:
 Хорів — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Локачинський район
 Хорів — Рівненська область, Рівненський район